Aigialeia (gemeente)
 Aigialeia (provincie)